Olgierdowicze (starorus. Олгердовіч) – polski ród kniaziowski (książęcy), pochodzenia wielkolitewskiego, a wywodzący się od wielkiego księcia Olgierda.

Byli gałęzią dynastii Giedyminowiczów.

Historia 
Pochodzący z dynastii Giedyminowiczów, wielki książę Olgierd, pozostawił po sobie wielu synów i córek. Pisali się oni Olgierdowiczami (ze starorus. na pismo łac.: Olgerdowicz), z uwagi na funkcjonujące powszechnie w Wielkim Księstwie Litewskim nazwiska patronimiczne, czyli nazwiska utworzone na podstawie imienia ojca.

Tytuł ten stosowali w formie nazwiska min. Fiodor, Andrzej, Konstantyn, Dymitr, Włodzimierz, Agrypina, nieznana z imienia córka, Kenna, Eufrozyna, Skirgiełło, Korybut, Teodora, Lingwen, Helena, Jagiełło, Maria, Korygiełło, Minigiełło, Aleksandra, Katarzyna, Wigunt, Świdrygiełło i Jadwiga .

Termin Olgierdowicz w późniejszych czasach określa też potomków synów Olgierda, jako przynależących do jego dynastii. Olgierdowiczami możemy zatem nazwać chociażby rodziny Sanguszków, Kobryńskich, Mścisławskich itd., jako że są oni spokrewnieni w linii męskiej z Olgierdem.

Analogicznie, Olgierdowiczów zaliczamy do Giedyminowiczów, jako, że sam Olgierd był synem Giedymina.

Drzewo genealogiczne 

Drzewo genealogiczne zostało sporządzone na podstawie prac Józefa Wolffa oraz Jana Tęgowskiego.

Zobacz też 

 lista polskich rodów książęcych

Uwagi

Przypisy

Bibliografia